Эрик дос Са́нтос Родри́гес (, более известный как Рами́рес ); родился 10 августа 2000 года, Салвадор) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Ред Булл Брагантино».

Биография 
Рамирес — воспитанник клуба «Баия». 6 сентября 2018 года в матче против «Спорт Ресифи» он дебютировал в бразильской Серии A. 11 ноября в поединке против «Витории Салвадор» Рамирес забил свой первый гол за «Баию».

В сентябре 2019 года Рамирес на правах аренды был отдан в швейцарский клуб «Базель». В 2020 году вернулся родной клуб, после чего вновь отправился в аренду, на этот раз в «Ред Булл Брагантино».

В 2021 году «Ред Булл Брагантино» впервые в своей истории вышел в финал международного турнира — Южноамериканского кубка. Рамирес в этой кампании сыграл в 11 матчах своей команды из 13, отметившись одним забитым голом.

Титулы и достижения 
  Чемпион штата Баия (1): 2019
  Финалист Кубка Швейцарии (1): 2019/20 (не играл)
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2021

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»